Revel har flere betydninger:

 Revel, Haute-Garonne – fransk kommune beliggende i Haute-Garonne.E
 Revel, Isère – Isère-kommune, beliggende i det sydøstlige Frankrig.